Soane steht für:

 anglisierte Schreibweise des indischen Flusses Son

Personen mit dem Namen Soane:
 John Soane (1753–1837), britischer Architekt